Estonska bendijska reprezentacija predstavlja državu Estoniju u športu bendiju.

Predstavnička vrsta je prvi put sastavljena 1990-ih i od tada redovno sudjeluje na bendijskim SP-ima.

Bendijske reprezentacije
Estonske reprezentacije